Кабинет «Индонезия, вперед» () — правительство Индонезии, сформированное президентом Джоко Видодо, широко известным под прозвищем Джокови, приведённое к присяге на 23 октября 2019 года.

Состав кабинета

Примечания 

Правительство Индонезии